La Coupe de Bosnie-Herzégovine de volley-ball masculin est la compétition nationale majeure, créée en 1993.

Palmarès

Voir aussi

Articles connexes 
Championnat de Bosnie-Herzégovine de volley-ball masculin
Coupe de Bosnie-Herzégovine de volley-ball féminin

Liens externes 
 Le site de la fédération de Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine